Mandlík je příjmení, které nosí více lidí:

 Hana Mandlíková (* 1962) – česká tenistka a tenisová trenérka, dcera Viléma
 Vilém Mandlík (* 1936) – český sportovec, atlet a fotbalista, otec Hany